Diamond A Ranch bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Diamond A Ranch (New Mexico), NRHP-Nr. 85003635
 Diamond A Ranch (Wyoming), NRHP-Nr. 91001026